Kreuzjoch heißen folgende geografischen Objekte:

Berge:
 Hohes Kreuzjoch, 2992 m, am südwestlichen Ausläufer der Ötztaler Alpen in Südtirol
 Kreuzjochkogel, 2746 m, zwischen Sellraintal und Oberinntal in den Stubaier Alpen
 Kreuzjoch (Samnaungruppe), 2698 m, oberhalb von Spiss in der Samnaungruppe
 Kreuzjoch (östliche Sarntaler Alpen), 2560 m, oberhalb von Franzensfeste im Eisacktal
 Kreuzjoch (Kitzbüheler Alpen), 2558 m, der höchste Gipfel der Kitzbüheler Alpen
 Kreuzjoch (Venet), 2464 m, einer der Gipfel des Venetstocks, Ötztaler Alpen
 Kreuzjoch (Verwall), 2395 m, in der Verwallgruppe über Schruns im Montafon
 Kreuzjoch (westliche Sarntaler Alpen), 2383 m, nahe dem Hirzer in den Sarntaler Alpen
 Kellerjoch, der Hauptgipfel, 2344 m, in den Tuxer Alpen
 Mittleres Kreuzjoch, 2321 m, über dem Fernpass in den Lechtaler Alpen
 Kreuzjoch (Rätikon), 2261 m, am Golmer Joch im Rätikon
 Kreuzjoch (Stubaier Hauptkamm), 2242 m, am Brennerpass im östlichen Hauptkamm der Stubaier Alpen
 Östliches Kreuzjoch, 2231 m, über dem Fernpass in den Lechtaler Alpen
 Kreuzjoch (Bschlaber Tal), 2185 m, nahe der Namloser Wetterspitze in den Lechtaler Alpen
 Kreuzjoch (Wettersteingebirge), 1719 m, oberhalb von Garmisch-Partenkirchen im Wettersteingebirge
 Kreuzjoch (Salzachgeier), 2071 m, Vorberg des Salzachgeier im Windauertal, Kitzbüheler Alpen

Pässe:
 Kreuzjoch (Sellrainer Berge), 2563 m, zwischen Rietz im Oberinntal und Sellraintal, Stubaier Alpen
 Kreuzjoch (Rastkogelgruppe), 2336 m, über Hippach in den Tuxer Alpen
 Kreuzjoch (Pitztal), 2305 m, in den Ötztaler Alpen im Naturpark Kaunergrat
 Kreuzjoch (Furcela de Furcia), 2293 m, in der Geislergruppe im Naturpark Puez-Geisler
 Kreuzjoch (Tuxer Kamm), 2178 m, in den Zillertaler Alpen
 Kreuzjoch (Stubai), 2136 m, Bergstation im Skigebiet Schlick 2000 bei Telfes im Stubai
 Kreuzjoch (Rettensteingruppe), 1619 m, zwischen Spertental und Windauertal südöstlich Kitzbühel

Siehe auch:
 Kreuzjöchl